Die Player’s Classic 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Montreal. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 14. bis 20. Juli 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Montreal